Dit is de wereldranglijst van juli 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 1 juli 2009.

Mannen 07